Luis de Borbón puede referirse a:

 Luis I de Borbón, duque de Borbón (1280-1342).
 Luis II de Borbón, duque de Borbón (1337-1410).
 Luis I de Borbón-La Marche, conde de Vendôme (1376-1446).
 Luis I de Borbón, conde de Montpensier (1405-1486).
 Luis de Borbón, príncipe-obispo de Lieja (1438-1482)
 Luis I de Borbón-Vendôme, príncipe de La Roche-sur-Yon (1473-1520).
 Luis II de Borbón-Montpensier, conde de Montpensier (1483-1501).
 Louis de Bourbon-Vendôme, cardenal (1493-1557). 
 Luis III de Borbón-Vendôme, duque de Montpensier (1513-1582).
 Luis I de Borbón, príncipe de Condé (1530-1569).
 Luis XIII de Borbón, rey de Francia (1601-1643).
 Luis II de Borbón-Condé, príncipe de Condé (1621-1686).
 Luis XIV de Borbón, rey de Francia (1638-1715).
 Luis Armando I de Borbón-Conti, príncipe de Conti (1661-1685).
 Luis de Borbón, Gran Delfín de Francia (1661-1711).
 Luis de Borbón, conde de Vermandois (1667–1683).
 Luis III de Borbón-Condé, príncipe de Condé (1668-1710). 
 Luis Augusto de Borbón, duque de Maine (1670-1736).
 Luis de Borbón, duque de Borgoña (1682-1712).
 Luis IV de Borbón-Condé, príncipe de Condé (1692-1740).
 Luis Armando II de Borbón-Conti, príncipe de Conti (1695-1727).
 Luis IV de Borbón, duque de Orleans (1703-1752).
 Luis de Borbón, duque de Bretaña (1704-1705).
 Luis I de Borbón, rey de España (1707-1724).
 Luis de Borbón, duque de Bretaña (1707-1712).
 Luis XV de Borbón, rey de Francia (1710-1774).
 Luis Francisco I de Borbón-Conti, príncipe de Conti (1717-1776).
 Luis Felipe I de Orleans, duque de Orleans (1725-1785).
 Luis Antonio de Borbón, infante y cardenal de España (1727–1785).
 Luis Fernando de Borbón, Delfín de Francia (1729-1765)
 Luis Francisco II de Borbón-Conti, príncipe de Conti (1734-1814)
 Luis V de Borbón-Condé, príncipe de Conde (1736-1818).
 Luis Felipe II de Orleans, duque de Orleans (1747-1793).
 Luis XVI de Borbón, rey de Francia (1754-1793).
 Luis XVIII de Borbón, rey de Francia (1755-1824).
 Luis VI de Borbón-Condé, príncipe de Condé (1756-1830).
 Luis Felipe I de Borbón-Orleans, duque de Orleans y rey de Francia (1773-1850).
 Luis I de Borbón-Parma, duque de Parma y rey de Etruria (1773-1803).
 Luis XIX de Borbón, rey de Francia (1775-1844).
 Luis María de Borbón y Vallabriga (1777-1823), regente español durante la Guerra de la Independencia.
 Luis José de Borbón, Delfín de Francia (1781-1789).
 Luis Carlos de Borbón, rey titular de Francia (Luis XVII) (1785-1795).
 Luis Alfonso de Borbón, pretendiente legitimista al trono francés (Luis XX) (1974-)